Plakat steht für
 Plakat, schriftliche oder illustrierte Informationsträger zumeist für den öffentlichen Raum, in der Regel bedrucktes, seltener bemaltes Papier oder Stoff

 Siehe auch:
 Affiche, das französische Wort für Plakat